Glade steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glade (Arkansas)
 Glade (Kansas)
 Glade (Kentucky)
 Glade (Mississippi)
 Glade (Ohio)
 Glade (Pennsylvania)
 Glade (Tennessee)
 Glade (Washington)
 Glade (West Virginia)

Sonstiges:
 Glade (Programmierwerkzeug)
 Glade Bay, Bucht vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Glade ist der Familienname folgender Personen:
 Choë Glade (1900–1985), US-amerikanische Opernsängern (Alt)
 Christian Glade (* 1983), Zauberkünstler, Close-Up Zauberer, Comedy Magier, Moderator
 Heinz Glade (1922–1996), deutscher Schriftsteller
 Henry Glade (1920–1999), deutsch-US-amerikanischer Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Johann Glade (1887–1945), deutscher Bäcker und Bremer Politiker (SPD)
 Martin Glade (* 1972), deutscher Schauspieler
 Thomas Glade (* 1964), deutscher Geograph
 Werner Glade (1934–1990), deutscher Architekt
 William P. Glade, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Winfried Glade (1941–2015), deutscher katholischer Theologe